Мисси Мартинес (, род. 15 июля 1986 года) — американская порноактриса, лауреатка премии AVN Awards и ряда других.

Биография 

Мисси Мартинес, настоящее имя — Мелисса Мартинес, родилась в Лос-Анджелесе (Калифорния). Имеет латиноамериканское происхождение.

Мисси записала свою первую сексуальную сцену для студии Digital Playground в 2009 году.

В 2012 году получила премию AVN за лучшую групповую лесбийскую сцену совместно с Зои Холлоуэй, Даймонд Фокс и Бруклин Ли в Cherry 2 .

Снялась более чем в 200 фильмах.

Премии и номинации

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США